m/s oder M/S steht als Abkürzung für:
 Meter pro Sekunde, Einheit der Geschwindigkeit im SI-Einheitensystem
 Motorschiff, häufig als Namenszusatz bzw. Präfix in Schiffsnamen (ursprünglich englisch motor ship)

Abkürzung